

Ленокс — місто, штат Джорджія
 Ленокс — місто, штат Айова
 Ленокс — місто, штат Массачусетс
 Ленокс — місто, штат Нью-Йорк
 Ленокс Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсільванія
 Ленокс — переписна місцевість, штат Массачусетс

Див. також 
 Леннокс